Världsmästerskapet i innebandy för damer 2005 var det femte världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 30 maj - 5 juni 2005 i Singapore. Schweiz vann finalen mot Finland med 4-3. Sverige vann bronset efter seger mot Norge med 15-1. Japan åkte ur A-VM och ersattes av Danmark som vann B-VM.

A-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Spel om sjundeplats

Spel om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

B-VM
Gruppspelsmatcherna i B-VM spelades mellan den 28 maj och 2 juni 2005.

Gruppspel

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor
Grupp A på floorball.org
Grupp B på floorball.org
Grupp C på floorball.org
Grupp D på floorball.org
Slutställning och placeringsmatcher på floorball.org

Fotnoter

Externa länkar

2005 i Singapore
Innebandy i Singapore
Innebandysäsongen 2004/2005
Sportevenemang i Singapore
2005